SRA peut désigner :
 Sécurité et réparations automobiles, association française regroupant les sociétés et mutuelles d'assurance automobile et chargée d'études techniques et de statistiques,
 En biologie, Sequence Read Archive, service d'archivage de projets de séquençage affilié au NCBI, à l'EBI et à la DDBJ,
 En médecine, système rénine-angiotensine (SRA),
 Service régional de l’archéologie, service dépendant du Ministère français de la culture présent dans chaque région française,
 Service de renseignement et d’action (Belgique),
 Service de renseignement et d'action en France, auquel a succédé la Direction générale des services spéciaux (DGSS),
 Station de réception agrégée, dans le cadre des réseaux de transport et de distribution du gaz,
 Strategic Rail Authority, autorité publique britannique chargée de la stratégie du transport ferroviaire,
 Service Résidentiel pour Adultes, lieu de vie pour personnes adultes en situation de handicap offrant un logement et un encadrement adapté,
 Structures Régionales Associées, Centre technique régional de la consommation.
 Spelling Reform Association, association américaine pour la réforme de l’orthographe.